Die Liste von Persönlichkeiten der Stadt Klagenfurt am Wörthersee führt prominente Personen mit Bezug zur Stadt Klagenfurt am Wörthersee auf.

!
Klagenfurt Am Worthersee
Personlichkeiten Klagenfurth Am Worthersee